Fosco ist ein italienischer männlicher Vorname und ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Der Name Fosco ist abgeleitet von dem römischen Cognomen Fuscus (lat. fuscus = „dunkelbraun“, „dunkel“). 

Als Familienname kommt Fosco in Italien selten vor.

Varianten 
 männlich: Foscarino, Foscaro, Foscolo, Fusco
 weiblich: Fosca, Foscarina

Namensträger

Vorname 

 Fosco Dubini (* 1954), Schweizer Regisseur und Dokumentarfilmer
 Fosco Giachetti (1900–1974), italienischer Schauspieler
 Fosco Maraini (1912–2004), italienischer Anthropologe, Ethnologe, Schriftsteller und Fotograf

Familienname 

 Angelotto Fosco (1378–1444), italienischer Kardinal
 Benno Fosco (* 1940), Schweizer Architekt
 Jacqueline Fosco-Oppenheim (* 1942), Schweizer Architektin

Künstlername 

 Fosco Sinibaldi, Pseudonym von Romain Gary (1914–1980), französischer Pilot, Schriftsteller, Regisseur, Übersetzer und Diplomat
 Piero Fosco, Künstlername von Giovanni Pastrone (1883–1959), italienischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Schriftsteller und Schauspieler

Sonstige Namensverwendung 

 Conte Fosco und Contessa Fosco, Figuren im Roman Die Frau in Weiß (1860) von Wilkie Collins

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Italienischer Personenname